Gilead ou Guilead est le terme parfois utilisé (surtout par les anglo-saxons) à la place de Galaad.

Lieux 
 Gilead est le nom d'un quartier de la ville de Campbelltown banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

États-Unis 
 Mount Gilead dans l'État de l'Ohio.
 Mount Gilead dans l'État de Virginie
 Mount Gilead dans l'État de Caroline du Nord
 Mount Gilead dans l'État de Nebraska
 Gilead dans l'État du Michigan
 Gilead dans l'État du Maine
 Gilead dans l'État de l'Indiana
 Gilead, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adair en Iowa.

Divers 
 Gilead Sciences est le nom d'un laboratoire pharmaceutique américain.
 Le Gilead balm, en français Baume de Galaad, un médicament mentionné dans la Bible, qui a inspiré le nom du laboratoire Gilead.
 Le pays de Gilead est le titre d'un ouvrage du député britannique Laurence Oliphant dans lequel il préconise l'installation de Juifs à l'Est du Jourdain, sous la suzeraineté ottomane et la protection britannique.

Fictions 
 Gil'ead ville imaginaire dans Eragon, premier roman du cycle L'Héritage, écrit par Christopher Paolini.
 Roland de Gilead ou Roland Deschain est un personnage fictif de la série de la Tour sombre de Stephen King.
 La République de Gilead est la dictature théocratique dystopique inventée par Margaret Atwood dans son roman La Servante écarlate (The Handmaid's Tale) publié en 1985. Gilead se trouve à l'emplacement des actuels États-Unis.
 Le terme Gilead est utilisé par Edgar Allan Poe dans son poème : Le Corbeau publié en 1845 où le narrateur pose la question à l'oiseau spectral : .
 Gilead est un roman de l'écrivaine américaine Marilynne Robinson publié en 2004, prix Pulitzer de la fiction en 2005.

Notes et références

Voir aussi